Assamska Wikipedia – edycja Wikipedii w języku assamskim. Powstała w czerwcu 2002, ale rozwija się bardzo powoli. Na dzień 12 sierpnia 2007 posiadała 167 artykułów, co dawało jej 190. miejsce wśród wszystkich edycji językowych Wolnej Encyklopedii. Tego dnia miała 192 zarejestrowanych użytkowników, z których czterech miało uprawnienia administracyjne.

Linki zewnętrzne 

Edycje językowe Wikipedii